Bezzel ist der Familienname folgender Personen: 

 Almuth Bruder-Bezzel (* 1944), deutsche Psychologin und Psychoanalytikerin 
 Chris Bezzel (1937–2015), deutscher Schriftsteller und Linguist
 Christoph Bezzel (1693–1740), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Kirchenliederdichter 
 Einhard Bezzel (1934–2022), deutscher Ornithologe, Autor und Tierfotograf 
 Erhard Christoph Bezzel (1727–1801), deutscher evangelischer Pfarrer und Dichter 
 Ernst Bezzel (* 1937), deutscher evangelischer Pfarrer und Regionalbischof 
 Hermann Bezzel (1861–1917), Rektor der Diakonissenanstalt Neuendettelsau 
 Max Bezzel (1824–1871), deutscher Schachmeister 
 Oskar Bezzel (1870–1941), deutscher Militärhistoriker 
 Otto Bezzel (1893–1967), deutscher evangelischer Theologe, Personalreferent der evangelisch-lutherischen Kirche Bayern
 Sebastian Bezzel (* 1971), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Betzel
 Betzl